Een verkeersweg:
 N882 (België)
 N882 (Nederland), zie Provinciale weg 882

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing